La Facultad de Informática es uno de los centros de la Universidad de Murcia, y fue fundada en 1983.

Historia 
La Facultad de Informática de la Universidad de Murcia comenzó su andadura allá por el curso 1983-84, cuando dicha universidad incorporó la titulación de Diplomado en Informática y no siendo Facultad como tal, sino Escuela Universitaria.

No fue hasta agosto de 1990 cuando se aprobó la creación de la Facultad de Informática, impartiéndose en ella la titulación de Licenciado en Informática a partir del curso 1991-92. Y en mayo de 1993 se integraron ambas, la Escuela Universitaria y la Facultad de Informática, de tal modo que en esta última se impartieran todas las titulaciones relacionadas con la informática.

En el curso 1994-95, la Diplomatura en Informática fue sustituida por dos titulaciones de grado medio: Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería Técnica en Informática de Gestión.

A partir del curso 1996-97, la Licenciatura en Informática fue completamente sustituida por los dos ciclos de la actual Ingeniería en Informática.

La nueva Facultad de Informática 
Desde el curso 2005-06, la nueva Facultad de Informática se encuentra en un nuevo edificio situado a la espalda de la nueva Facultad de Psicología, frente al antiguo campo de béisbol. Este nuevo edificio cuenta con más y mejores instalaciones que su predecesor, el cual se encuentra destinado a labores administrativas de la Universidad.

En este centro, desde el curso 2009-10 se imparte el Grado en Ingeniería Informática.

Comunicaciones

Por carretera 
La nueva Facultad de Informática de la Universidad de Murcia se encuentra en el campus de Espinardo de dicha Universidad. Se puede acceder al mismo a través de la autovía A-30, la A-7 y la N-340.

Autobús

Urbano

Interurbano

Decanos de la Facultad de Informática 
Fernando Martín Rubio
Jesús Joaquín García Molina
Leandro Marín Muñoz
Begoña Moros Valle
José Manuel García Carrasco
Pedro Miguel Ruiz Martínez
Antonio Flores Gil

Estudios 
En la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia se imparten las siguientes titulaciones:
Grado en Ingeniería Informática
Ingeniería Informática
Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión

Departamentos 
Los departamentos con docencia en la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia son los siguientes:
 DIIC. Departamento de Ingeniería de la Información y las Comunicaciones www.diic.um.es
 DIS. Departamento de Informática y Sistemas www.dis.um.es
 DITEC. Departamento de Ingeniería y Tecnología de los Computadores www.ditec.um.es
 Matemática Aplicada www.um.es/mataplic
 Estadística e Investigación Operativa www.um.es/dp-estilo
 Física www.um.es/dp-física
 Información y Documentación www.um.es/dp-infodoc
 Derecho Civil
 Organización de Empresas y Finanzas www.um.es/eempresa
 Economía Financiera y Contabilidad  	www.um.es/dp-econ-financiera
 Comercialización e Investigación de Mercados www.marketing.um.es
 Filosofía www.um.es/dp-filosofía

Patrón 
El Patrón del centro es San Alberto Magno, Patrón de las Ciencias, por lo que el 15 de noviembre de cada año (o el lunes o viernes más próximo a dicha fecha) no hay docencia y tienen lugar varias actividades lúdicas entre las que destacan los torneos deportivos entre profesores y alumnos, y las fiestas que se realizan en el fiestródomo del Campus de Espinardo junto a las demás facultades de ciencias.

Enlaces externos 
 Página web de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia
 Página web de la Delegación de Alumnos de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia

Murcia
Informática